

Personnalités
Constant Troyon (1810-1865), un artiste peintre français.
Frédéric Troyon (1815-1866), un archéologue suisse.
Philippe Troyon, un cinéaste français.

Localités
Troyon (Aisne), une localité de Vendresse-Beaulne et une ancienne commune française.
Troyon (Meuse), une commune française.
Rue Troyon, une voie du  de Paris.

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme